Грачёвка — село Усманского района Липецкой области. Центр Грачёвского сельсовета. 

Стоит на берегах реки Байгоры при впадении в неё реки Мосоловки.

Основана в 1690 году переселенцами из село Новоуглянка; здесь им была отмежевана земля. Название — по Грачёвского плёсу (а тот, скорее всего, от фамилии Грачёв).

В 1780 году в Грачёвке построили церковь Архистратига Михаила. В 1936 году она была закрыта, а после войны разрушена.

До 1956 года Грачёвка была центром Грачёвского района.

В советское время в Грачёвке был образован колхоз имени Ленина (с 2007 года — ЗАО «Грачёвское»). В 1955 году на его средства был построен Дом культуры на 250 мест, в 1988 году — здание почтового отделения, а в 1989 году — сельская амбулатория.

В 1953 году сдано в строй здание Грачёвской средней школы.

Название села носит малая планета «Грачёвка», открытая астрономом Крымской астрофизической обсерватории  Н. С. Черных 24 сентября 1976 года. Своё имя малая планета получила в связи с тем, что в Грачёвке родились отец и мать первооткрывателя.

Население

Источники 
 
 Информация о селе на сайте администрации Усманского района

Примечания 

Населённые пункты Усманского района